L'expression Oscars du cinéma 1997 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1997 et honorait des films sortis en 1996.

Pour les films sortis en 1997 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1998.